Перплутона́т(VII) ли́тия — неорганическое соединение,
комплексный оксид плутония и лития
с формулой LiPuO,
чёрно-зелёные кристаллы,
растворяется в воде,
одно из немногих соединений плутония(VII).

Получение 
 Медленное нагревание смеси оксида лития и диоксида плутония в токе кислорода:

Физические свойства 
Оксоплутонат(VII) лития образует чёрно-зелёные кристаллы.

Растворяется в воде, с образованием раствора зелёного цвета.

Литература 
 
  
 
 

Оксиды лития
Комплексные соединения плутония